Medan je lahko:
 Médan, predmestje Pariza
 Medan, mesto na Sumatri (Indonezija)